Чемпионат мира по футболу 2010 (отборочный турнир, Азия) — квалификационный турнир Чемпионата мира по футболу 2010 в Азиатской зоне, финальный турнир которого прошел в Южно-Африканской республике. Матчи турнира проводились с октября 2007 по сентябрь 2009. В турнире принимали участие команды 43 стран, из 46, входящих в АФК. Не подали заявку на участие в турнире сборные Брунея, Лаоса и Филиппин.

Участники 
{|
!Сеянные команды  (Места 1-5)
!Корзина A  (Места 6-24)
!Корзина B  (Места 25-43)
|- valign=top
|
 
 
 
 
 

|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Перед началом турнира был подсчитан рейтинг по выступлениям команд в предыдущих чемпионатах. Команды, занявшие пять первых мест, автоматически вышли в третий раунд.

Первый раунд 
38 команд разбиваются на пары (команды из корзины A играли против команд из корзины B) и играли по два матча: дома и в гостях. Сборные Бутана и Гуама снялись с соревнований уже после жеребьёвки, их соперники Кувейт и Индонезия автоматически вышли в следующий раунд.

Матчи

Второй раунд 
Из 19 команд, прошедших первый раунд, 11 команд, занимающих наиболее высокие места в рейтинге автоматически проходят в третий раунд. Остальные 8 команд разбиваются на пары и играют два матча: дома и в гостях.

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 
20 команд (5 прошедших автоматически по рейтингу, 11 из первого раунда и 4 из второго) разбиваются на 5 групп по 4 команды. Команды занявшие первые и вторые места в группах выходят в четвёртый раунд.

В случае если две и более команд имеют равенство очков:
1) В первую очередь берутся личные встречи.
2) Во вторую очередь разница забитых и пропущенных мячей.
3) Если данные совпадают, назначается матч на нейтральном поле.

Матчи в группах проводятся: 1-й тур — 6 февраля 2008, 2-й тур — 26 марта 2008, 3-й тур — 1 июня 2008, 4-й тур — 7 июня 2008, 5-й тур — 14 июня 2008, 6-й тур — 22 июня 2008.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Четвёртый раунд 
10 команд разбиваются на 2 группы по 5 команд. Команды занявшие первые и вторые места в группах вышли в финальный турнир чемпионата мира. Команды, занявшие в группах 3-и места, играли между собой стыковые матчи. Матчи в группах проводились: 1-й тур — 6 сентября 2008, 2-й тур — 10 сентября 2008, 3-й тур — 15 октября 2008, 4-й тур — 19 ноября 2008, 5-й тур — 11 февраля 2009, 6-й тур — 28 марта 2009, 7-й тур — 1 апреля 2009, 8-й тур — 6 июня 2009, 9-й тур — 10 июня 2009, 10-й тур — 17 июня 2009.

Группа А

Группа B

Стыковые матчи 
Команды, занявшие 3-и места в группах играют между собой стыковые матчи: дома и в гостях. Победитель играл стыковой матч с командой из зоны Океания за выход в финальный турнир.

Бахрейн победил за счёт голов на выезде.

Бомбардиры 

8 голов
  Сараут Чайкамди
  Максим Шацких
6 голов
  Ахмад Аджаб
5 голов
  Себастьян Сория
  Мохаммад Гаддар
  Исмаил Матар
  Зияд Шаабо
  Пак Чи Сон

Примечания